Barrit (plaats), plaats in Denemarken
 Barrit (parochie), parochie in Denemarken